Нуево Морелос има више значења:

 Нуево Морелос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Морелос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Морелос (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нуево Морелос, Ел Ранчито (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Морелос, Колонија Нуево Морелос (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Морелос (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Морелос, Адолфо Лопез Матеос (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Нуево Морелос (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Морелос (Нуево Морелос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Морелос, Ел Травијесо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику